Monbart ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Monbart (1838–1898), deutscher General
 Konrad von Monbart (1881–1945), deutscher Verwaltungsjurist